Spears ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Spears (* 1981), US-amerikanische Tennisspielerin
 Aries Spears (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Basil Spears (1921–2004), US-amerikanische Musikerin 
 Billie Jo Spears (1937–2011), US-amerikanische Countrysängerin
 Billy Spears (1930–2013), US-amerikanischer Countrymusiker
 Britney Spears (* 1981), US-amerikanische Sängerin
 Brittany Spears (Brittany Lynnette Spears; * 1988), US-amerikanische Basketballspielerin
 Dan Spears (Bee Spears; 19498–2011), US-amerikanischer Musiker 
 Jamie Lynn Spears (* 1991), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Louie Spears (* 1935), US-amerikanischer Jazzbassist
 Maurice Spears, US-amerikanischer Posaunist und Kopist
 Mark Spears, US-amerikanischer Musikproduzent und Songschreiber
 Michael Spears (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Nick Spears († 2014), US-amerikanischer Comedian
 Peter Spears, US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Randy Spears (* 1961), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Robert Spears (1893–1950), australischer Radsportler
 Robert R. Spears (Robert R. Spears Jr.; 1918–2008), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Rochester
 Ross Spears (* 1947), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Shawn Spears (* 1981), kanadischer Wrestler
 Zak Spears (* 1965), US-amerikanischer Pornodarsteller

Spears steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spears (Alabama)
 Spears (Kentucky)
 Spears (New Mexico)
 Spears Corner, Maine
 Spears Grove, Pennsylvania

Siehe auch:
 Spear
 Speers
 Speirs